

Caratteristiche tecniche
È un esterno sinistro.

Collegamenti esterni